Saint-Gratien (Somme)
Saint-Gratien (Val-d'Oise)
ook:
Saint-Gratien-Savigny, Nièvre 
En ook:
 Kanton Saint-Gratien